Сёмка — фамилия. Известные носители:

 Сёмка, Артём Викторович (род. 1998) — украинский футболист, нападающий
 Сёмка, Олег Михайлович (род. 1975) — украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Семка